Hales ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Hales (* 1989), englischer Cricketspieler
 Alexander von Hales (1185–1245), englischer Franziskaner und Scholastiker
 Alfred W. Hales (* 1938), US-amerikanischer Mathematiker
 Bruce David Hales (* 1953), australischer Geschäftsmann und Geistlicher
 Chris Hales (* 1976), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Diane Hales (* um 1947), US-amerikanische Badmintonspielerin

 Jonathan Hales (* 1937), britischer Dramatiker und Drehbuchautor
 Patricia Ward Hales (1929–1985), britische Tennisspielerin

 Stan Hales (* 1942), US-amerikanischer Badmintonspieler und Mathematiker
 Stephen Hales (1677–1761), englischer Priester, Naturforscher, Physiologe und Erfinder
 Steve Hales, US-amerikanischer Spieleprogrammierer
 Thomas Hales (* 1958), US-amerikanischer Mathematiker

Hales ist der Name folgender Orte in England:
 Hales (Gloucestershire)
 Hales (Norfolk)
 Hales (Staffordshire)

Hales ist der Name folgender Flüsse in der antiken Geographie (griechisch ):
 Hales, früherer Name des Alento, Fluss in Lukanien, Italien
 Hales (Asia), Fluss in Asia, der bei Kolophon mündete, der heutige Avcı 

Siehe auch:
 Hales-Diskontinuität, seismologische Diskontinuität des oberen Erdmantels
 Hales Peak, Berg auf der Brabant-Insel in der Antarktis